Villa Choisy bezeichnet denkmalgeschützte Gebäude in der Schweiz:
 Villa Choisy (Biel), eine Villa in Biel im Kanton Bern
 Villa Choisy, meist Villa Choisi, ein herrschaftliches Haus in Bursinel im Kanton Waadt
 Villa Choisy (La Neuveville), eine Villa in La Neuveville im Kanton Bern